Николай Ермилов:
 Ермилов, Николай Дмитриевич (1901—1967) — советский полковник, комкор.
 Ермилов, Николай Евграфович (1858—1935) — русский фотограф, педагог, автор и издатель книг по фотографии.